Список прототипов, гоночных и спортивных автомобилей, выпущенных итальянской фирмой Ferrari с момента основания и до наших дней.

Под спортивными подразумеваются автомобили пригодные для движения по дорогам общего пользования. Гоночными, здесь, называются автомобили, как правило одноместные с открытыми колёсами, предназначенные для участия в определённых видах соревнований, например гонках Формулы-1. Остальные гоночные автомобили называются прототипами.

Общий список

1

2

3

4

5

6

7

8

C

D

E

F

G

L

M

P

R

S

T

1947 

 125 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1497 см³ — )
 159 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1903 см³ — )

1948 
 166 Inter (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1995 см³ — )
 166 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1995 см³ — )
 166 Inter Sport (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1995 см³ — )
 166 MM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 1995 см³ — )

1950 

 195 Inter (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2341 см³ — )
 195 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2341 см³ — )
 275 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3322 см³ — )
 340 America (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4102 см³ — )
 275 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3322 см³)
  375 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4494 см³)
  340 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4102 см³)

1951 
 212 Inter (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2563 см³ — )
 342 America (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4102 см³ — )
 212 Export (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2563 см³ — )
 212 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2563 см³)
 500 F2 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1985 см³)
 625 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 2498 см³)

1952 
 225 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2715 см³ — )
 250 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 340 Mexico (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4102 см³ — )
 375 Indianapolis (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4382 см³)

1953 
 250 Europa (спортивный), переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 375 America (спортивный), переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4522 см³ — )
 250 MM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 340 MM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4102 см³ — )
 375 MM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4523 см³ — )
 625 TF (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 2498 см³ — )
 735 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 2942 см³ — )
 500 Mondial (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1985 см³ — )
 553 F2 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1997 см³)

1954 
 250 GT Coupe (спортивный), переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 750 Monza (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 3000 см³ — )
 250 Monza (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3000 см³ — )
 375 Plus (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4954 см³ — )
 553 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1997 см³)

1955 
 376 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L6 — 3747 см³ — )
 735 LM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L6 — 4412 см³ — )
 857 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 3432 см³ — )
 D50 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 2486 см³)
 555 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 2498 см³)

1956 
 250 GT Berlinetta (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 410 Superamerica (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4963 см³ — )
 500 TR (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1985 см³ — )
 625 LM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 2498 см³ — )
 410 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4963 см³ — )
 290 MM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3491 см³ — )
 860 Monza (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 3432 см³ — )

1957 

 250 GT Cabriolet (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 250 California (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 500 TRC (прототип, переднемоторный, заднеприводной, L4 — 1985 см³ — )
 290 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3491 см³ — )
 315 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3783 см³ — )
 335 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4023 см³ — )
 801 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 2486 см³)
 Dino 156 F2 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 1489 см³)

1958 
 250 Testa Rossa (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 Dino 196 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 1984 см³ — )
 Dino 296 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 2962 см³ — )
 312 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 412 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4023 см³ — )
 412 MI (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4023 см³)
 246 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 2417 см³)
 326 MI (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 3210 см³)

1959 
 250 GT Berlinetta passo corto (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 256 F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 2475 см³)

1960 

 400 Superamerica (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 250 GT 2+2 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 Dino 246 S (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 2417 см³ — )
 156 F2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1477 см³)
 246 P F1 (гоночный, переднемоторный, заднеприводной, V6 — 2417 см³)

1961 
 246 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2417 см³ — )
 156 F1 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1477 см³)

1962 
 250 GTO (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 250 Berlinetta lusso (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 196 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1984 см³ — )
 286 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2863 см³ — )
 248 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2459 см³ — )
 268 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2645 см³ — )
 330 LM (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 330 TR (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )

1963 
 250 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2953 см³ — )
 250 LM (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 156 F1-63 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1477 см³)

1964 

 330 GT 2+2 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 500 Superfast (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4963 см³ — )
 275 GTB (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 275 GTS (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 275 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 330 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 512 F1 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 1490 см³)
 158 F1 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1489 см³)

1965 
 275 GTB Competizione (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 275 P2 (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 330 P2 (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 365 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 Dino 166 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1593 см³ — )
 Dino 206 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1987 см³ — )

1966 

 330 GTC (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 365 California (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 275 GTB 4 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3286 см³ — )
 330 GTS (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 Dino 206 S (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1987 см³ — )
 330 P3 (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 312 F1-66 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2990 см³)
 246 F1-66 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2405 см³)

1967 
 Dino 206 GT (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1987 см³ — )
 365 GT 2+2 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 330 P4 (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 412 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3967 см³ — )
 350 Can Am (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4167 см³ — )
 Dino 166 F2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1596 см³)
 312 F1-67 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2990 см³)

1968 
 365 GTC (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 365 GTB 4 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 612 Can Am (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6222 см³ — )
 Dino 246 Tasmania (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2405 см³)
 312 F1-68 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2989 см³)

1969 

 Dino 246 GT (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2419 см³ — )
 365 GTS (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 365 GTS 4 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 212 E (прототип, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 1991 см³ — )
 312 P (прототип, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2991 см³ — )
 312 F1-69 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2990 см³)

1970 
 512 S (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4994 см³ — )
 512 M (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4994 см³ — )
 312 B (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2991 см³)

1971 

 365 GTC4 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )
 365 GT4 BB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4390 см³ — )
 312 P (1971) (прототип, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2991 см³ — )
 712 Can Am (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6860 см³ — )
 365 GTB4 Competizione (прототип, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4390 см³ — )
 312 B2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1972 
 Dino 246 GTS  (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2419 см³ — )
 365 GT4 2+2 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4390 см³ — )

1973 
 Dino 308 GT4 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 312 B3-73 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1974 
 312 B3-74 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1975 
 Dino 208 GT4 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 308 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 312 T (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1976 

 400 Automatic (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4823 см³ — )
 400 GT (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4823 см³ — )
 512 BB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4943 см³ — )
 312 T2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1977 
 308 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )

1978 
 512 BB LM (прототип, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4943 см³ — )
 312 T3 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1979 
 400 Automatic i (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4823 см³ — )
 400 GTi (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4823 см³ — )
 312 T4 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1980 

 Mondial 8 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 208 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 208 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 308GTBi (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 308GTSi (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 126 CK (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)
 312 T5 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 2992 см³)

1981 
 512 BBi (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4943 см³ — )
 126 CX (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1982 
 208 GTB Turbo (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 Mondial Quattrovalvole (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2997 см³ — )
 308 GTB Quattrovalvole (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 308 GTS Quattrovalvole (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 126 C2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1983 
 208 GTS Turbo (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 Mondial Cabriolet (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2927 см³ — )
 126 C3 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1984 
 GTO (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2855 см³ — )
 Testarossa (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4943 см³ — )
 126 C4 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1985 

 412 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 4943 см³ — )
 328 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3186 см³ — )
 328 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3186 см³ — )
 3.2 Mondial (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3186 см³ — )
 3.2 Mondial Cabriolet (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3186 см³ — )
 156-85 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1986 
 GTB Turbo (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 GTS Turbo (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 1991 см³ — )
 F1-86 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1987 
 F40 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2936 см³ — )
 408 4RM (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4000 см³ — )
 F1-87 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³)

1988 

 F1-87/88C (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1496 см³ — )

1989 
 Mondial T (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 Mondial T Cabriolet (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 TB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 TS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 F40 Competizione (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2936 см³ — )
 F1-89 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3498 см³)

1990 
 F1-90 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3498 см³)

1991 

 512 TR (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4943 см³ — )
 F1-91 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3499 см³)

1992 
 456 GT (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 F92 A (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3500 см³)

1993 
 348 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 GT Competizione (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 348 Challenge (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3405 см³ — )
 F93 A (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3500 см³)

1994 
 F355 Berlinetta (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3496 см³ — )
 F355 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3496 см³ — )
 F512 M (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, F12 — 4943 см³ — )
 F333 SP (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3997 см³ — )
 412 T1 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 3500 см³)

1995 

 F50 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4699 см³ — )
 F355 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3496 см³ — )
 F355 Challenge (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3496 см³ — )
 412 T2 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 2997 см³)

1996 
 456 GTA (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 550 Maranello (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 F50 GT (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 4699 см³ — )
 F310 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2998 см³)

1997 
 355 F1 Berlinetta (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3596 см³ — )
 355 F1 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3596 см³ — )
 355 F1 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3596 см³ — )
 F310 B (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2998 см³)

1998 

 456M GT (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 456M GTA (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 F300 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

1999 
 360 Modena (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 F399 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2000 
 360 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 550 Barchetta Pininfarina (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5474 см³ — )
 360 Challenge (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 F1-2000 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2001 
 F2001 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2002 

 575M Maranello (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5748 см³ — )
 Enzo Ferrari (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 5999 см³ — )
 360 GT (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 F2002 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2003 
 Challenge Stradale (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 575 GTC (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5997 см³ — )
 F2003-GA (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2004 
 612 Scaglietti (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5748 см³ — )
 F430 (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4308 см³ — )
 360 GTC (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3586 см³ — )
 F2004 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2005 
 Superamerica (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5748 см³ — )
 F430 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4308 см³ — )
 FXX (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6262 см³ — )
 F2005 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V10 — 2997 см³)

2006 
 599 GTB Fiorano (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5999 см³ — )
 F430 GTC (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3995 см³ — )
 F430 Challenge (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4308 см³ — )
 248 F1 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2007 
 430 Scuderia (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4310 см³ — )
 F2007 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2008 

 Scuderia Spider 16M (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4310 см³ — )
 California (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 4297 см³ — )
 F2008 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2009 
 458 Italia (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 F60 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2010 
 599 GTO (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5999 см³ — )
 599XX (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 5999 см³ — )
 SA Aperta (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 5999 см³ — )
 458 Challenge (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4498 см³ — )
 F10 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2011 

 FF (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6262 см³ — )
 458 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 150° Italia (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2012 
 F12berlinetta (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 6262 см³ — )
 California 30 (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 F2012 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2013 
 458 Speciale (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 LaFerrari (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6262 см³ —  + электромотор )
 F138 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 2398 см³)

2014 
 458 Speciale A (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 California T (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 3855 см³ — )
 458 Challange Evo (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4497 см³ — )
 F14 T (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2015 

 488 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 F12tdf (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 6262 см³ — )
 SF15-T (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2016 
 GTC4Lusso (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6262 см³ — )
 GTC4Lusso T (спортивный, переднемоторный, переднеприводной, V8 — 3855 см³ — )
 LaFerrari Aperta (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6262 см³ —  + электромотор )
 488 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 458 Challange (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 4902 см³ — )
 SF16-H (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2017 
 812 Superfast (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6496 см³ — )
 Portofino (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V8 — 3855 см³ — )
 SF70-H (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 6496 см³)

2018 
 488 Pista (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 488 Pista Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 SF71H (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2019 
 812 GTS (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6496 см³ — )
 F8 Tributo (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 F8 Spider (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V8 — 3902 см³ — )
 SF90 Stradale (спортивный, среднемоторный, полноприводной, V8 — 3990 см³ —  + электромотор )
 Monza SP (прототип, переднемоторный, заднеприводной, V12 — 6496 см³ — )
 SF90 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2020 
 Roma (спортивный, переднемоторный, заднеприводной, V8 — 3855 см³ — )
 SF90 Spider (спортивный, среднемоторный, полноприводной, V8 — 3990 см³ —  + электромотор )
 SF1000 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2021 

 Portofino M (спортивный, переднемоторный, полноприводной, V8 — 3855 см³ — )
 812 Competizione (прототип, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6496 см³ — )
 812 Competizione A (прототип, переднемоторный, полноприводной, V12 — 6496 см³ — )
 SF21 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

2022 
 296 GTB (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2992 см³ —  + электромотор )
 296 GTS (спортивный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 2992 см³ —  + электромотор )
 Daytona SP3 (прототип, среднемоторный, заднеприводной, V12 — 6496 см³ — )
 SF1-75 (гоночный, среднемоторный, заднеприводной, V6 — 1600 см³)

Сводная таблица

Литература

Ссылки